

Onomastica
Renaud – forma francese del nome proprio di persona Rinaldo

Opere
Renaud – opera di Antonio Sacchini

Persone
Renaud – cantautore e attore francese
Brent Renaud – giornalista, fotoreporter, regista e documentarista statunitense
Chris Renaud – regista, illustratore e produttore cinematografico statunitense
Jean-Joseph Renaud – schermidore, scrittore e drammaturgo francese
Line Renaud – cantante e attrice francese
Madeleine Renaud – attrice francese
Philippe Renaud – canoista francese